Чилое може да се односи на:

 Чилое — острво у јужном дијелу Чилеа;
 Чилијски архипелаг или архипелаг Чилое;
 Чилое — провинција у чилеалнској области Лос Лагос;
 Чилое — национални парк на архипелагу Чилое.